Николай Богоявленский:
 Богоявленский, Николай Васильевич (1870—1930) — русский физиолог, зоолог, эмбриолог.
 Богоявленский, Николай Петрович (1844—1890) — доктор медицины.